André Danielsen – calciatore norvegese
Arnbjørn Danielsen – ex calciatore faroese
Atli Danielsen – calciatore faroese
Egil Danielsen – politico ed ex atleta norvegese
Jan Werner Danielsen – cantante norvegese
John Danielsen – ex calciatore danese
Mikkjal Danielsen – ex calciatore faroese
Robert Danielsen – calciatore norvegese
William Danielsen – allenatore di calcio, dirigente sportivo e calciatore norvegese